Адеми:
 Адеми, Абдилачим (1969—2018) — северомакедонский государственный деятель.
 Адеми, Альбион (род. 1999) — албанский и финский футболист.
 Адеми, Ариян (род. 1991) — македонский футболист.
 Адеми, Кемаль (род. 1996) — швейцарский футболист.
 Адеми, Орхан (род. 1991) — швейцарский футболист.
 Адеми, Рахим (род. 1954) — бригадный генерал Сухопутных войск Хорватии.
 Адеми — театр в Бишкеке, Киргизия.